

Događaji 
 pad posljednjeg asirskog uporišta Harana.
 Bitka kod Megida

Rođenja

Smrti